The Story of My Life (en français L'Histoire de ma vie) peut désigner :

Littérature 

 , autobiographie de  publié en 1903 ;
 , roman de  publié en 1988.

Musique

Comédie musicale 

 , comédie musicale en 2009

Albums 

 , album de  sorti en 1970 ;
 , album de  sorti en  ;

 , album de  sorti le  ;
 , album d'Eric Gales sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Chanson 

 , chanson de Marty Robbins sortie en 1957 ;
 , chanson de Millencolin présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de Bon Jovi présente sur l'album Have a Nice Day sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Loretta Lynn présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de One Direction présente sur l'album Midnight Memories sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Smash Mouth présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Social Distortion présente sur l'album  sorti le .
 Story of My Life, chanson de Lesley Roy représentant l'Irlande au Concours Eurovision de la chanson 2020.
 Story O' my LF , chanson du groupe Shaka Ponk , présent sur l'album The White Pixel Ape sortit le

Voir aussi